Il doppio  del Moorilla Hobart International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Chuang Chia-jung e Květa Peschke erano le detentrici del titolo avendo battuto Chan Yung-jan e Monica Niculescunella finale del 2010, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sara Errani e Roberta Vinci hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Kateryna Bondarenko e Līga Dekmeijere.

Teste di serie

 Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale, ritiro perché Mattek-Sands' ha partecipato alla finale del torneo di singolare)
 Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (primo turno)

  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse) 
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Moorilla Hobart International 2011